Weir (Texas)
 Weir (Kansas)
 Weir (Mississippi)

Outros 
 4085 Weir — asteroide

Desambiguações de topônimos